Bretton Woods puede hacer referencia a:

 Bretton Woods (Nuevo Hampshire);
 Acuerdos de Bretton Woods;
 Conferencia de Bretton Woods